Sancho de Noronha é um nome comum a vários condes de Odemira, da família dos Noronhas, aparentados com a casa real portuguesa, por descenderem de Isabel de Portugal, filha ilegítima de Fernando I de Portugal:

 Sancho de Noronha (I) (c. 1390-?), 1.º conde de Odemira
 Sancho de Noronha (II) (c. 1470-1520), 3.º conde de Odemira
 Sancho de Noronha (III) (1515-1573), 4.º conde de Odemira
 Sancho de Noronha (IV) (1579-1641), 6.º conde de Odemira

Desambiguação